Dachhimmel steht für:
 Autohimmel, Innenverkleidung eines festen Autodachs (z. B. Limousine, Kombi)
 Innenverdeck, Innenverkleidung eines beweglichen Autodachs (z. B. Cabriolet, Roadster)